Bartomeu Amengual Andreu, periodista, economista i jurista establert a Barcelona 
 Claudia Amengual Puceiro (Montevideo, 1969), traductora, escriptora i professora uruguaiana 
 Esteve Amengual Begovich (Maó, 1829 – Barcelona, 1901), navilier i periodista menorquí establert a Barcelona 
 Joan Amengual Fiol (Palma, 1955), primer objector de consciència militar de les Illes Balears
 Joan Josep Amengual i Reus (Mancor, 1793 - Binissalem, 1876), escriptor, filòleg, poeta i polític mallorquí
 Josep Amengual i Batle (Biniali, Mallorca, 1938), doctor en teologia i en història, llicenciat en història de l'església i professor d'història de l'església
 Josep Amengual Domingo (la Soledat, Palma, 1944), campió mundial de pesca submarina mallorquí 
 Margalida Amengual i Campaner (Ciutat de Mallorca, 1888 - Costitx, 1919)